Labastide puede referirse a:

Toponimia 
 Labastide, antigua comuna francesa de Aude, actualmente integrada en Gueytes-et-Labastide.
 Labastide, antigua comuna francesa de Gers, actualmente integrada en Esclassan-Labastide.
 Labastide, comuna francesa de los Altos Pirineos.

También 

Labastide-Rougepeyre, antigua comuna francesa de Aude, actualmente integrada en Pennautier.
Labastide-Beauvoir, comuna francesa del Alto Garona.
Labastide-Castel-Amouroux, comuna francesa de Lot y Garona.
Labastide-Cézéracq, comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.
Labastide-Chalosse, comuna francesa de las Landas.
Labastide-Clermont, comuna francesa del Alto Garona.
Labastide-d'Anjou, comuna francesa de Aude.
Labastide-d'Armagnac, comuna francesa de las Landas.
Labastide-de-Lévis, comuna francesa de Tarn.
Labastide-Dénat, comuna francesa de Tarn.
Labastide-de-Penne, comuna francesa de Tarn y Garona.
Labastide-de-Virac, comuna francesa de Ardèche.
Labastide-du-Haut-Mont, comuna francesa de Lot.
Labastide-du-Temple, comuna francesa de Tarn y Garona.
Labastide-du-Vert, comuna francesa de Lot.
Labastide-en-Val, comuna francesa de Aude.
Labastide-Esparbairenque, comuna francesa de Aude.
Labastide-Gabausse, comuna francesa de Tarn.
Labastide-Marnhac, comuna francesa de Lot.
Labastide-Monréjeau, comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.
Labastide-Murat, comuna francesa de Lot.
Labastide-Paumès, comuna francesa de Haute-Garonne.
Labastide-Rouairoux, comuna francesa de Tarn.
Labastide-Saint-Georges, comuna francesa de Tarn.
Labastide-Saint-Pierre, comuna francesa de Tarn y Garona.
Labastide-Saint-Sernin, comuna francesa del Alto Garona.
Labastide-Savès, comuna francesa de Gers.
Labastide-sur-Bésorgues, comuna francesa de Ardèche.
Labastide-Villefranche, comuna francesa de los Pirineos Atlánticos.